Владикавка́з — столица и крупнейший город Республики Северная Осетия—Алания. Один из главных экономических и культурных центров на Северном Кавказе. 

 Третий по площади и по численности населения город Северо-Кавказского федерального округа.

Население по годам

Поло-возрастной состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года (вкл пгт. Заводской):

Мужчины — 149 319 чел. (45,5 %). Женщины — 179 166 чел. (54,5 %).

Средний возраст населения — 37,7 лет. Медианный возраст населения — 36,0 лет.

Средний возраст мужчин — 34,8 лет. Медианный возраст мужчин — 32,4 лет.

Средний возраст женщин — 40,0 лет. Медианный возраст женщин — 39,3 лет.

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года (вкл пгт. Заводской).

 указаны народы, с численностью более 100 человек

 Динамика изменения национального состава

Примечания 

Владикавказ
Владикавказ